Travis Smith kan syfta på
 Travis Smith (musiker) – trummis i Trivium
 Travis Smith (konstnär) – kreatör av hårdrocksomslag
 Travis Smith (Oz) – fiktiv karaktär i serien Oz (TV-serie)